Horvátország
 Ledenik, falu Koska községben, Eszék-Baranya megyében
 Ledenik Cesarički, falu Karlobag községben, Lika-Zengg megyében

 Koszovó
 Ledenik, falu Zubin Potok községben